Márk (keresztnév)
Márk (település)
Márk evangélista